El término Intervención hace referencia a varios artículos:

Intervención estatal
La que realiza uno de los poderes del estado
Intervención diplomática
Intervención federal cuando el gobierno central asume el gobierno de los estados autónomos en un sistema federal;
Intervención militar por parte de un estado en otro o por el ejército de un estado dentro de sus propias fronteras;
Intervención policial
Intervencionismo o intervención económica
Principio de intervención;
Principio de no intervención u obligación de los Estados de abstenerse o intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro.

Intervención profesional
La que se realiza por un profesional sobre un individuo con alguna dificultad, para mejorar su situación:
Intervención (arte), la que realiza un artista o restaurador;
Intervención médica;
Intervención quirúrgica;
Intervención social;
Intervención urbanística de un agente inmobiliario, un poder público o incluso un artista sobre la ciudad.